Schure oder Schuré ist der Familienname folgender Personen:

 Édouard Schuré (1841–1929), französischer Schriftsteller und Theosoph
 Johannes ter Schure SDB (1922–2003), römisch-katholischer Bischof
Siehe auch
 Schurre